Karl Clark peut désigner :

 Karl Clark (1888-1966), un chimiste canadien ;
  (1957-), un policier américain.